Eerste Slag bij Tembien
 Tweede Slag bij Tembien